Сердежское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область 
 Сердежское сельское поселение — входит в Яранский район

Марий Эл 
 Сердежское сельское поселение — входит в Сернурский район